ASM puede referirse a:

 Lenguaje ensamblador.
 Aeropuerto Internacional de Asmara (Eritrea), según su código IATA.
 Samoa Americana, según el código de país ISO 3166-1.
 ASM Formule 3, antiguo nombre de la escudería ART Grand Prix.
 Automatic Storage Management, característica de Oracle.
 Aare Seeland mobil, empresa suiza de transporte.
 Asociación de Salvamento Minero, un cuerpo especial de rescate en España.

Siglas